Кевин Огхенетега Тамараеби Бакумо-Абрахам (; род. 2 октября 1997, Лондон), более известный как Тэмми Абрахам () — английский футболист, нападающий клуба «Рома» и сборной Англии.

Клубная карьера

«Челси»

Начало карьеры 
Абрахам родился в Лондоне. Пришёл в Академию «Челси» на уровень до 8 лет, пройдя всю систему академии «Челси». В сезоне 2014/15, Тэмми был частью молодёжной команды которая выиграла Молодёжный кубок Англии и Юношескую лигу УЕФА. В последней, проведя 7 матчей, отличился 4 раза. В двухматчевом финале против «Манчестер Сити», в выездной игре отметился дублем (3:1), а в ответной игре забил победный гол (2:1). 15 октября 2015 года, Абрахам подписал 4-летний контракт с «Челси» до конца сезона 2018/19. В сезоне 2015/16, команда повторила свой успех, снова выиграв эти турниры, а Абрахам в Юношеской лиги УЕФА забил восемь голов в девяти матчах, став вторым в списке бомбардиров. Он сохранил свою форму и в Молодёжном кубке Англии, забив победный гол в ответном финальном матче против «Манчестер Сити» (3:1). Его результаты на юношеском уровне (41 гол в 44 матчах) привлекли внимание главного тренера Гуса Хиддинка, который пригласил его тренироваться с основной командой в конце сезона 2015/16.

Дебютировал за «Челси» в официальной игре 11 мая 2016 года в матче перенесённого 30-го тура Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:1), заменив Бертрана Траоре, на 74 минуте. Затем на следующей неделе впервые вышел на «Стэмфорд Бридж» в домашнем матче с «Лестером» (1:1), снова заменив во втором тайме Траоре.

Аренда в «Бристоль Сити» 
5 августа 2016 года Абрахам присоединился к клубу из Чемпионшипа «Бристоль Сити» на правах аренды до конца сезона и по прибытии получил футболку с вакантным номером девять. Он дебютировал уже на следующий день в матче с «Уиган Атлетик» (2:1), заменив Джоша Браунхилла на 67-й минуте и забив свой первый гол на 81-й минуте, хотя позже этот гол был переписан на Хёрдура Магнуссона.

В следующем матче он вышел в стартовом составе и забил единственный гол в победе над «Уиком Уондерерс» (1:0), благодаря которой «Бристоль» прошёл во второй раунд Кубка Лиги. 13 августа он сделал свой первый дубль на профессиональном уровне в матче с «Бертон Альбион» (2:1), в том числе забил победный гол на последней минуте. В сентябре он сделал ещё один дубль в матче с «Шеффилд Уэнсдей», в котором «Бристоль» в итоге проиграл (2:3). До конца месяца он забил ещё два гола, благодаря чему он был признан игроком сентября в Чемпионшипе. Также он получил награду Молодой игрок месяца Английской футбольной лиги.

31 января 2017 года Абрахам забил свой 16-й гол в Чемпионшипе в матче с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2), и тем самым побил рекорд бывшего игрока «Фулхэма» Мусса Дембеле по наибольшему количеству голов в Чемпионшипе, забитых игроком в возрасте до 20 лет. Всего за сезон он забил 23 гола в чемпионате, уступив в гонке бомбардиров лишь Крису Вуду из «Лидс Юнайтед», а «Бристоль» занял 17-е место в таблице, избежав понижения в классе. По итогам сезона он был признан игроком года футбольного клуба «Бристоль Сити», Лучшим молодым игроком года и получил награду лучшего бомбардира команды. Он стал первым игроком в истории, получившим все три этих награды за один сезон.

Аренда в «Суонси Сити» 
4 июля 2017 года «Челси» объявил о подписании нового пятилетнего контракта с Тэмми Абрахамом, после чего он отправился в аренду на сезон в «Суонси Сити». 12 августа он дебютировал за клуб в матче с «Саутгемптоном» (0:0), выйдя в стартовом составе. Через десять дней в матче Кубка Лиги с «Милтон-Кинс Донс» (4:1) он забил свой первый гол за клуб. Первый гол в Премьер-лиге случился в победном матче с «Кристал Пэлас» (2:0) 26 августа. 14 октября Тэмми сделал свой первый дубль за валлийский клуб в домашней победе над «Хаддерсфилд Таун» (2:0).

«Рома» 
17 августа 2021 Тэмми Абрахам подписал пятилетний контракт с итальянским клубом «Рома». «Челси» получит 40 миллионов евро и ещё 5 миллионов в качестве бонусов. Начиная с июня 2023 года, у «синих» будет возможность обратно выкупить Абрахама за 80 миллионов евро. Абрахам дебютировал за новый клуб в Серии А 22 августа 2021 года, выйдя в старте в матче с «Фиорентиной», где отдал две результативные передачи, благодаря чему «Рома» обыграла соперника со счётом 3:1. 20 марта 2022 года Абрахам отметился самым быстрым голом в римском дерби, забив мяч на 56-й секунде матча (в том матче Абрахам оформил дубль), а матч с «Лацио» окончился со счётом 3:0 в пользу «Ромы».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 18, до 19 и до 21 года лет. Дебют в главной сборной состоялся 10 ноября 2017 года в товарищеском матче со сборной Германии, где он вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте. Матч завершился нулевой ничьей.

Летом 2019 года был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. Во втором матче в группе против Румынии он отличился голом на 87-й минуте, но его команда уступила 2:4.

Достижения 
 «Челси»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Обладатель Молодёжного кубка Англии (2): 2015, 2016
 Победитель Юношеской лиги УЕФА (2): 2015, 2016

 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Статистика выступлений

Клубная

За сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Рома»